Sainte-Croix est un nom propre employé comme patronyme et toponyme ; en particulier, de nombreuses églises, monastères et communes portent ce nom. Il est inspiré de la Sainte Croix, dite également Vraie Croix, qui est la croix sur laquelle Jésus-Christ aurait été crucifié. Le 14 septembre est célébrée la fête liturgique de l'Exaltation de la Sainte-Croix.

Toponymes

Sainte-Croix, une section de la ville de Bruges

Sainte-Croix, circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick
 Sainte-Croix, municipalité canadienne du Québec dans Lotbinière

Fleuve Sainte-Croix, Maine et Nouveau-Brunswick
 Île Sainte-Croix, Îles Vierges américaines
 Île Sainte-Croix, Maine
 Rivière Sainte-Croix, Wisconsin et Minnesota



Commune 

 Sainte-Croix, dans l'Ain, voir aussi Démographie de Sainte-Croix (Ain)
 Sainte-Croix, dans l'Aisne
 Sainte-Croix, dans l'Aveyron
 Sainte-Croix, en Dordogne
 Sainte-Croix, dans la Drôme
 Sainte-Croix, en Saône-et-Loire
 Sainte-Croix, dans le Tarn
 Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure
 Sainte-Croix-à-Lauze, dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Sainte-Croix-aux-Mines, dans le Haut-Rhin
 Sainte-Croix-de-Caderle, dans le Gard
 Sainte-Croix-de-Mareuil, en Dordogne
 Sainte-Croix-de-Quintillargues, dans l'Hérault
 Sainte-Croix-du-Mont, en Gironde
 Sainte-Croix-du-Verdon, dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Sainte-Croix-en-Jarez, dans la Loire
 Sainte-Croix-en-Plaine, dans le Haut-Rhin
 Sainte-Croix-sur-Buchy, dans la Seine-Maritime
 Sainte-Croix-sur-Mer, dans le Calvados
 Sainte-Croix-Vallée-Française, en Lozère
 Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège

Ancienne commune 

 Sainte-Croix, dans les Landes, aujourd'hui intégrée à Campet-et-Lamolère
 Sainte-Croix, dans les Landes, aujourd'hui intégrée à Carcarès-Sainte-Croix
 Sainte-Croix, dans le Lot, aujourd'hui intégrée à Montcuq-en-Quercy-Blanc
 Sainte-Croix, dans la Sarthe, aujourd'hui intégrée au Mans
 Sainte-Croix-Bocage, dans la Manche, aujourd'hui intégrée à Teurthéville-Bocage  
 Sainte-Croix-Grand-Tonne, dans le Calvados, aujourd'hui intégrée à Thue et Mue  
 Sainte-Croix-Hague, dans la Manche, aujourd'hui intégrée à La Hague 
 Sainte-Croix-sur-Aizier, dans l'Eure, aujourd'hui intégrée à Bourneville-Sainte-Croix 
 Sainte-Croix-sur-Orne, dans l'Orne, aujourd'hui intégrée à Putanges-le-Lac

Autres 
 Sainte-Croix de Saugues, près Montrésor, au diocèse de Lyon (abbaye ou prieuré bénédictin cité en 1758)
 Chapelle Sainte-Croix, sur la commune de Salon-de-Provence
 Sainte-Croix est l'ancienne ville féodale au cœur d'Oloron-Sainte-Marie.
 Sainte-Croix, hameau de la commune de Gajan (Ariège)
 Colline Sainte-Croix où est établi le quartier Sainte-Croix au cœur duquel on trouve l'hôpital Sainte-Croix (aujourd'hui fermé) à Metz (Moselle).
 Barrage de Sainte-Croix
 Lac de Sainte-Croix

Maurice
 Sainte-Croix

Voïvodie de Sainte-Croix
 Monts Sainte-Croix

Communes du canton de Vaud :
 Sainte-Croix
 Villars-Sainte-Croix

Patrimoine religieux

Abbaye 
Du fait de l’importance de la Vraie Croix, plusieurs abbayes sont placées sous le vocable de la Sainte-Croix :
 abbaye Sainte-Croix de Poitiers (qui a déménagé à la Cossonière), fondée au 
 abbaye Sainte-Croix de Quimperlé
 à Bordeaux, il a existé une abbaye dont il ne subsiste que l’abbatiale Sainte-Croix
 abbaye Sainte-Croix de Bouzonville
 abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne, bâtiment subsistant converti en musée Sainte-Croix
 abbaye Sainte-Croix d'Apt
 abbaye Sainte-Croix de Guingamp
 abbaye Sainte-Croix d'Offémont
 abbaye Sainte-Croix de Villeneuve-lès-Soissons

Cathédrale 

 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans
 Cathédrale Sainte-Croix de Cochin
 Cathédrale de la Sainte-Croix de Boston
 Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens de Paris

Chapelle 

 Chapelle Sainte-Croix à Aoste en Italie,
 Chapelle Sainte-Croix de Brée en Mayenne (France),
 Chapelle Sainte-Croix à Forbach en France,
 Chapelle Sainte-Croix à Grosbliederstroff en France (),
 Chapelle Sainte-Croix à Nice en France,
 Chapelle Sainte-Croix de Reims,
 Chapelle Sainte-Croix à Saint-Avold en France,
 Chapelle Sainte-Croix à Sedona en Arizona aux États-Unis.
 Chapelle de l'hôpital maternité Sainte-Croix de Metz en France

Collégiale 
 Collégiale Sainte-Croix de Liège
 Collège Sainte-Croix de Fribourg

Église

Congrégations religieuses 
 Sainte-Croix, congrégation catholique de frères et de pères fondée au Mans (Sarthe) en 1837 par le bienheureux Basile Moreau.
 Ordre de la Sainte-Croix, chanoines réguliers.
 Société de la Sainte-Croix, association internationale de prêtres anglicans.
 Prélature de la Sainte-Croix, Société sacerdotale de la Sainte-Croix, associations de laïcs et de prêtres relevant de l'Opus Dei.

Établissement scolaire
 Institution Notre-Dame de Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine, également appelée Sainte-Croix de Neuilly
 Lycée Sainte-Croix au Mans
 Collège Sainte-Croix à Montréal
 Collège Sainte-Croix à Fribourg
 Collège Sainte-Croix à Quimperlé
Ensemble scolaire Sainte-Croix Saint Euverte à Orléans

Patronyme 
 Guillaume de Sainte-Croix, alias le baron de Sainte-Croix (1746-1809), historien français et membre de l'Institut.
 Silvio de Sainte-Croix (1574-1598), archevêque d’Arles.
 Avril de Sainte-Croix (1855-1939), féministe française.
 Gaston de Sainte-Croix, illustrateur français.

Holy Cross 

 Holy Cross, localité de l'
 Holy Cross, localité de l'
 Holy Cross Wilderness, aire naturelle protégée au 
 Conflit de l'école Holy Cross en 
 Holy Cross College à Auckland ()
 Abbaye de Holyrood à Édimbourg (). Rood est un mot archaïque en anglais pour croix.

Autre 
 Parc animalier de Sainte-Croix

Voir aussi 
 
 , la forme espagnole et portugaise

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Croix